

Cinema 
 The Boy Friend – film del 1926 diretto da Monta Bell
 Il boy friend (The Boy Friend) – film del 1971 diretto da Ken Russell

Teatro 
 The Boy Friend – musical di Sandy Wilson del 1954